Laja
 Laja, comuna chilena 
 Cascata da Laja, cascata portuguesa
 Puerto de La Laja, porto espanhol
 Caverna da Laja Alta, caverna espanhola
 Massacre de Laja, assassinato coletivo durante a ditadura chilena
Lajas
Lajas (Cuba)
Lajas (Porto Rico)
Las Lajas
 Las Lajas, cidade hondurenha
 Santuário de Las Lajas, na Colômbia

Desambiguações de topônimos